4Minutes Left — дебютный полноформатный студийный альбом южнокорейской группы 4Minute, выпущенный 5 апреля 2011 года.

Об альбоме 
24 марта был выпущен тизер Хёны, на следующий же день выложили тизер Джиюн. 26 марта был выложен тизер Джихён, 27 марта — Гаюн, и последний тизер Сохён был выложен 28 марта.

Музыкальный клип для титульного трека «Mirror Mirror» был выпущен 5 апреля 2011 года. Альбом был продан в объёме 37 727 экземпляров.

Список композиций

Позиции в чартах

Альбом

Синглы

Примечания

Ссылки 
 
 

Альбомы 2011 года
Дебютные альбомы 2011 года